Magnetic resonance imaging, een medische techniek waarmee een beeld van het inwendige lichaam wordt gemaakt
Functionele MRI (fMRI), een speciale vorm hiervan
 MRI-scanner, het hiervoor gebruikte apparaat
 Mauritius (land), aangeduid met de olympische afkorting MRI
 MRI Ruby, een implementatie van de programmeertaal Ruby (programmeertaal)